

Села:
 Глиниця — Житомирська область, Житомирський район
 Глиниця — Чернівецька область, Кіцманський район

Річка
 Глиниця — річка, права притока Пруту

Села:
 Глиниця — Малопольське воєводство, Меховський повіт, ґміна Мехув

Глиниця — Курська область, Льговський район

Див. також 
 Глиниці